Il singolare dell'Open EuroEnergie de Quimper 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

David Guez ha battuto in finale Kenny de Schepper 6–2, 4–6, 7–6(5).

Teste di serie

  Nicolas Mahut (primo turno)
  Conor Niland (primo turno)
  Vincent Millot (quarti di finale)
  Josselin Ouanna (primo turno)

 Roberto Bautista-Agut (semifinali)
 Agostoin Gensse (secondo turno)
 Olivier Patience (semifinali)
 David Guez (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Open EuroEnergie de Quimper 2011